Antonio Cattalinich – canottiere italiano
 Francesco Cattalinich – canottiere italiano
 Simeone Cattalinich – canottiere italiano